Aymara, auch Aimara, steht für:

 Aymara (Sprache), indigene amerikanische Sprache in den Zentralanden
 Aymara (Volk), Sammelbezeichnung für die Ethnien, die diese Sprache sprechen
 Aymara (Gattung), eine in den Anden heimische Gattung der Ringelwurm-Familie Glossoscolecidae
 Hoplias aimara, auch Aimara, Anjumara oder Anjoemara, ein Raubsalmler, ein großer Raubfisch Südamerikas.
Siehe auch:
 Cerro Aymara